Aika – anime giapponese
Aika – antica città nei pressi di Troia, in Puglia
Aika Miura – AV idol giapponese